Mechthild von Holstein (* 1220 oder 1225; † 1288 in Kiel) war von 1250 bis 1252 Königin von Dänemark.

Leben 
Mechthild – Tochter von Adolf IV. von Holstein – heiratete im Jahr 1237 Abel, der von 1250 bis 1252 König von Dänemark war. Der Ehe entstammten vier Kinder:
 Waldemar III. Abelson, Herzog von Schleswig
 Erich I., Herzog von Schleswig (auch: Erik I.)
 Sophie von Dänemark
 Abel Abelsen.

Nach Abels Tod 1252 heirateten Mechthild von Holstein und Birger Jarl – beiderseits in einer zweiten Ehe – in Bjälbo (Schweden). Der Ehe entstammte Christina Birgersdotter.

In einer Urkunde vom 12. Mai 1260 verpfändete Mechthild von Holstein gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Erich I. und Abel Abelsen ihren Grundbesitz Stapelholm, Fræzlæt, Schwansen und das Krongut Jarnwith an die Holsteiner Grafen Johann I. und Gerhard I., ihre Brüder. In der genannten Urkunde ist auch die Festung Rendsburg erwähnt, die Mechthild als Mitgift erhalten hatte.

Mechthild von Holstein ist in Varnhems Klosterkirche in Varnhem bei Skara/Västergötland in Schweden begraben.

Abstammung

Literatur 
 
 Albert von Stade: Annales Stadenses. Edente Io. M. Lappenberg. In: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores (in Folio). Band 16: (Annales aevi Suevici). Hahn, Hannover 1859, S. 271–379, hier S. 363–367.

Einzelnachweise 

Königin (Dänemark)
Schwedische Geschichte (Mittelalter)
Person (schleswig-holsteinische Geschichte)
Familienmitglied des Hauses Schauenburg
⚭Mechthild #Holstein
⚭Mechthild #Holstein
Adolf IV. (Schauenburg und Holstein)
Geboren im 13. Jahrhundert
Gestorben 1288
Dänische Geschichte (13. Jahrhundert)
Frau